Дми́трий Дени́сов:
 Денисов, Дмитрий Александрович (род. 1977) — российский политик.
 Денисов, Дмитрий Витальевич (род. 1970) — российский хоккеист.
 Денисов, Дмитрий Сергеевич — руководитель коллаборации D0 в Фермилабе.